O Parque Paraíso é o maior bairro do município brasileiro de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. Possui uma grande rede de comércio e a maior e mais completa rede de transportes públicos. o bairro está praticamente conurbado com o centro da cidade e tem uma grande parcela da população do município de Itapecerica.

Surgido do desmembramento da antiga Fazenda Paraíso outrora conhecida por Fazenda Velha ou Tanque Velho e muito antes ainda apenas por Tanque. 

O bairro tem grande importância para o centro da cidade pois com a construcão da Rodovia Régis Bittencourt BR-116 o principal acesso de São Paulo à região sul do Brasil. o antigo Caminho do Sul  que passava no centro da cidade de Itapecerica foi praticamente "desviado" dois quilômetros do centro da cidade de Itapecerica com a construção da rodovia, e por isso havia a necessidade de ligar e de conurbar o centro de Itapecerica à rodovia, tal ligação é feita principalmente pelas avenidas Quinze de Novembro e Nove de Julho e o processo de conurbação tem ocorrido com o crescimento do bairro e conseqüente "avanço" deste em direção à rodovia.

População: 25 536

Censo de 2000

Referência Bibliográfica

Plantas e Memorial descritivo, no Registro de Imoveis, de Itap da Serra

Documento no Portal do Ministério da Justiça → alguns dados populacionais do Parque Paraíso estão no fim da terceira página.

Notícia sobre o Parque Paraíso 

Bairros de Itapecerica da Serra
-->